Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e David Prinosil che hanno battuto in finale Mark Keil e T. J. Middleton 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Luke Jensen /  Luke Jensen (primo turno)

 Marc-Kevin Goellner /  Richey Reneberg (semifinali)
 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1997
ATP Tour 1997